Лягушевка — название населённых пунктов в России:

 Лягушевка — до 1961 г. название деревни Каменка в Краснозоренском районе Орловской области.
 Лягушевка — до 1966 г. название хутора Прудовый в Репьёвском районе Воронежской области.